Quint Fabi Màxim Al·lobrògic (en ) va ser un magistrat romà. Era fill de Quint Fabi Màxim Emilià. Formava part de la gens Fàbia, i de la família dels Fabi Màxim.

Va ser elegit cònsol l'any , juntament amb Luci Opimi. Va lluitar a la Gàl·lia on va rebre el seu agnomen Al·lobrògic per la victòria sobre els al·lòbroges i el seu aliat el rei Bituitus dels arverns. El seu triomf, celebrat al tornar a Roma De Allobrogibus et Rege Aruerorum Betulto, diuen els Fasti, es va fer famós per l'espectacle del rei Bituitus que li conduïa el carro i exhibia l'armadura de plata que havia portat a la batalla.

Del botí fet a l'Alvèrnia, Fabi va erigir el Fornix Fabianus, el primer arc de triomf erigit a Roma, creuant la Via Sacra prop del temple de Vesta, on hi va col·locar una estàtua seva. Per la mort d'Escipió Emilià el  va donar un banquet als ciutadans romans i va pronunciar la seva oració fúnebre. Ciceró diu que era un home de lletres i un bon orador. Va ser també censor l'any .

Referències 

Maxim Allobrogic, Quint Fabi Consol 121 Ac
Cònsols romans de la dècada del 120 aC
Censors romans del segle II aC
Morts a Roma